Louvigny peut faire référence à :

Toponyme 

 Louvigny, commune française du Calvados ;
 Louvigny, commune française de la Moselle ;
 Louvigny, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Louvigny, commune française de la Sarthe ;
 Louvignies-Quesnoy, commune française du Nord.

Patronyme

  (mort en 1691), ingénieur militaire français au service de l'Espagne, auteur des fortifications de Luxembourg ;
 Jacques Louvigny dit Louvigny (1884-1951), acteur français ;
 Lyseline Louvigny (née en 1985), femme politique belge.

Autres 
 Villa Louvigny, bâtiment historique de la radio-télévision luxembourgeoise dans la ville de Luxembourg, du nom du précédent ;
 Vicomté de Louvigny, ancienne seigneurie du Béarn ;
 Château de Louvigny (Calvados).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France